Piet de Leeuw (biljarter), Nederlands biljarter (1900-1963)
 Piet de Leeuw (burgemeester), Nederlands burgemeester (1892-1946)